Тодоров може да се отнася за:
 Иван Тодоров – няколко души с това име
 Йордан Тодоров (р. 1981) – български футболист
 Кирил Тодоров (1902-1987) – български художник и скулптор
 Мишо Тодоров (1890-1967) – български композитор, пианист, диригент, музикален педагог и общественик
 Петко Тодоров (1879-1916) – български писател
 Светослав Тодоров (р. 1978) – български футболист
 Серафим Тодоров (р. 1969) – български боксьор
 Станко Тодоров (1920-1996) – български политик
 Христо Тодоров – няколко души с това име
 Цветан Тодоров (р. 1939) – български лингвист и философ

Вижте също 
 Генерал Тодоров (село), село в Област Благоевград

Български фамилни имена